Die Abkürzung KBZ bezeichnet:
 den Flughafen Kaikoura in Neuseeland (IATA-Code)
 die Kevin-Bacon-Zahl, die Länge der kürzesten Kette von Schauspielern, die gemeinsam in einem Film spielen, zu Kevin Bacon
 die Kreditna banka Zagreb, kroatische Bankgesellschaft
 die Kriminalitätsbelastungszahl, eine ältere Bezeichnung für eine Häufigkeitszahl als Gradmaß für die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten

Die Abkürzung kbz bezeichnet:
 Duhwa, tschadische Sprache, die im Dorf Kerifa in Nigeria gesprochen wird 

KBZ bezeichnet außerdem:
 Air KBZ, private burmesische Fluggesellschaft

KBZ